Дубро́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.
 Дубровская улица — улица в Астрахани.
 Дубровская улица — улица в Вологде.
 В Москве:
 1-я Дубровская улица.
 2-я Дубровская улица.
 Дубровская улица — улица в Орехово-Зуеве.
 Дубровская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Дубровская улица — улица в Смоленске.